Sarnevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Сърнево) :
Sarnevo, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Sarnevo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.